Rothemühle ist der Name von Ortschaften:
 Rothemühle (Schwülper), Ortsteil von Schwülper, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Rothemühle (Wenden), Ortsteil von Wenden (Sauerland), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Rothemühle (Dahmetal), ein Wohnplatz im Ortsteil Görsdorf, Gem. Dahmetal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Rothemühle (Gramzow), ehemalige Wassermühle bei Gramzow, Lkr. Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Rote Mühle (Begriffsklärung)
 Rothenmühle
 Rothmühle
 Rothmühl
 Rotmühle